Белый остров (значения):

 Белый Остров (мемориал)
 Белый остров (альбом)

См. список островов:
 Белый#Острова